Titan har flere betydninger:

 Titan (måne) – Saturns måne
 Titan (grundstof)
 Titan (mytologi)
 Titanraket
 Titan (virksomhed)
 Titan Lastvogne, dansk virksomhed
 Gustav Mahlers 1. symfoni bærer tilnavnet Titan
 Titan (Blizzard Entertainment projekt) tidligere under udvikling af Blizzard Entertainment.
 Titan (spil) - et fantasybrætspil for to til seks spillere